«Мятежный подросток» () — художественный фильм 1956 года режиссёра Эдмунда Гулдинга с Джинджер Роджерс и Майклом Ренни в главных ролях. Слоган: You wanted to get rid of me… so you could be alone with that woman!

Сюжет 

Нэнси Феллун — женщина, которая пытается наладить отношения с дочерью-подростком, от которой отказалась в конце неудачного брака. Практически незнакомая с новой семьёй её дочь Дороти вносит разлад во внутренний уклад дома. Ранее, Эрик МакГоун, отец Дороти пытался доказать в суде, что мать следует лишить опеки над ребёнком. Теперь же в его жизни появились новые интересы, и он просит Нэнси забрать девочку к себе. С этого и начинается беспокойное время и для матери, и для дочери.

В ролях 
 Джинджер Роджерс — Нэнси Фэллун
 Майкл Ренни — Джей Фэллун
 Милдред Нэтвик — Грейс Хьюитт
 Расти Своуп — Ларри Фэллун
 Лили Джентл — Глория
 Луиз Биверс — Вилламэй, служанка Фэллунов
 Ирен Хэрви — Хелен Шелдон МакГоун
 Джон Стефенсон — Эрик МакГоун, отец Додди
 Бетти Лу Кейм — Додди МакГоун
 Уоррен Берлинджер — Дик Хьюитт
 Дайан Юргенс — Джейн Хьюитт
 Хейни Конклин — Movie Patrol (в титрах не указан)

Съёмки 

Съёмки длились два месяца: июнь — 20 июля 1956 года.

Премьеры 

 Впервые фильм был представлен публике 1 ноября 1956 года в США.
 В Финляндии показ начался 28 июня 1957 года.
 А с 5 августа 1957 года оказался на экранах Швеции.

Награды 

Фильм номинировался на «Оскар» 1957 года в категориях:
 Лучшая работа художника (за чёрно-белые фильмы)
 Лучшая работа костюмера (за чёрно-белые фильмы)

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы Эдмунда Гулдинга
Фильмы США 1956 года
Фильмы с музыкой Ли Харлайна